wydawnictwo ciągłe, seryjne lub zwarte
 dokonywanie rozpowszechnienia czegoś, ogłoszenia czegoś, np. ogłaszanie prawa, ogłaszanie zamówień publicznych
 publikacja naukowa
 publikacja elektroniczna

eo:Eldono